Telford est un patronyme, prénom et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Telford (nom)

Anthony Telford (né en 1966), lanceur de base-ball américain
Bill Telford, joueur de rugby néo-zélandais
Billy Telford (né en 1956), joueur de football anglais
Carly Telford (née en 1987), joueuse de football anglaise
Dick Telford (né en 1945), scientifique et joueur australien de football australien
Dom Telford (né en 1996), joueur de football anglais
Don Telford (c. 1902- c. 1980), joueur de rugby australien
James Lyle Telford (1889-1960), homme politique canadien, maire de Vancouver
Katie Telford (né en 1978), stratège politique canadien
Lisa Telford, artiste haïdas en Alaska
Mary Jewett Telford (1839-1906), humanitariste et infirmière durant la Guerre de sécession
Robert Telford (1860-1933), pionnier et homme politique canadien
Thomas Telford (1757-1834), ingénieur civil écossais
William Pattison Telford (père) (1836-1922), homme politique et banquier canadien
William Pattison Telford (fils) (1867-1955), homme politique canadien
Zoe Telford (né en 1973), actrice anglaise

Personnages fictifs
Chibs Telford, personnage de Tommy Flanagan dans la série Sons of Anarchy
David Telford, personnage de Lou Diamond Phillips dans la série Stargate Universe

Prénom
Telford Taylor (1908-1998), avocat américain durant le procès de Nuremberg

Toponyme

Telford, localité de l'État de Victoria
Telford Cut, mine de charbon de l'Australie-Méridionale

Lac Telford, lac de Leduc en Alberta

Telford, borough du comté de Montgomery en Pennsylvanie
Telford, communauté du comté de Washington dans le Tennessee
Telford, communauté du comté de Lincoln dans l'État de Washington

Telford, ville du Shropshire
Telford, circonscription de la Chambre des communes

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme